ME10 bezeichnet:
ME10, ein CAD-Programm ausschließlich für zweidimensionale Zeichnungen

ME-10 steht für:
 Gemeinde Kotor, ISO-3166-2-Code der montenegrinischen Gemeinde

ME10